Becks letzter Sommer ist der Titel von:

 Becks letzter Sommer (Roman), Roman von Benedict Wells (2008)
 Becks letzter Sommer (Film), Verfilmung des Romans von Frieder Wittich (2015)